Ermelino Matarazzo - empresário brasileiro, primeiro filho brasileiro de Francisco Matarazzo e o escolhido para sucedê-lo
Ermelino Matarazzo (1926) - advogado e empresário ítalo-brasileiro, neto do conde Francisco Matarazzo e filho de Francisco Matarazzo Júnior
Ermelino Matarazzo (distrito) - distrito situado na zona leste do município brasileiro de São Paulo

Desambiguação